Абаунса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абаунса, Карлос (исп. Carlos Rodolfo Abaunza Balladares; род. 11 января 1986) — никарагуанский спринтер, участник летних Олимпийских игр 2004 года.
 Абаунса, Хусто (исп. José Justo Abaunza y Muñoz de Avilés; 15 марта 1778 — октябрь 1872) — никарагуанский адвокат и политик, несколько раз временно занимавший должность главы государства.